Förkortningen Mg, mg eller MG kan syfta på

Mg 
 Mg – kemiska beteckning på grundämnet magnesium
 Mg (lok) – ett svenskt elektriskt lok
 Mg – SI-symbol för en massenhet, se Megagram

MG 
 MG – en muskelsjukdom, se Myasthenia gravis
 MG – landskod för Madagaskar
 MG – brittiskt sportbilsmärke
 MG – ett konstmuseum i Zagreb i Kroatien, se Moderna galleriet, Zagreb
 MG – ett helautomatiskt snabbskjutande eldvapen, se maskingevär

mg 
 mg – SI-symbol för en massenhet, se  Milligram
 .mg –  Madagaskars nationella toppdomän